Złombol – rajd charytatywny organizowany od 2007 roku,
 Złombol – polski program dokumentalny emitowany na antenie Canal+